11. Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które rozegrano w 1995 roku w Dżakarcie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1995
1995 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Indonezji
Sport w Dżakarcie
1995 w Azji
Indonezja w XX wieku